Bazoges ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Bazoges-en-Paillers im Département Vendée
 Bazoges-en-Pareds im Département Vendée

Siehe auch:
 La Bazoche
 Bazoches (Begriffsklärung)
 La Bazoge